|-
|(126001)||2001 YE46|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,049|| align=right|7,58|| align=right|4,228||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126002)||2001 YL46|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,058|| align=right|7,66|| align=right|3,522||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126003)||2001 YY46|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,088|| align=right|3,81|| align=right|4,125||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126004)||2001 YB48|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,145|| align=right|1,50|| align=right|3,659||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126005)||2001 YT49|| align=right|16,3|| align=right|2,441|| align=right|0,140|| align=right|2,14|| align=right|3,813||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126006)||2001 YS50|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,240|| align=right|2,21|| align=right|3,762||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126007)||2001 YM51|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,231|| align=right|1,80|| align=right|3,769||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126008)||2001 YN51|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,087|| align=right|3,26|| align=right|4,086||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126009)||2001 YQ51|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,038|| align=right|2,34|| align=right|4,075||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126010)||2001 YC52|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,116|| align=right|5,94|| align=right|4,158||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126011)||2001 YE52|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,105|| align=right|3,80|| align=right|3,642||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126012)||2001 YT53|| align=right|16,0|| align=right|2,400|| align=right|0,132|| align=right|5,50|| align=right|3,718||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126013)||2001 YV55|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,129|| align=right|4,97|| align=right|3,605||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126014)||2001 YV57|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,205|| align=right|3,30|| align=right|3,693||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126015)||2001 YZ58|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,027|| align=right|3,50|| align=right|4,183||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126016)||2001 YD59|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,145|| align=right|4,01|| align=right|3,465||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126017)||2001 YY59|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,113|| align=right|2,95|| align=right|3,623||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126018)||2001 YE60|| align=right|14,6|| align=right|2,563|| align=right|0,160|| align=right|13,87|| align=right|4,103||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126019)||2001 YA61|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,182|| align=right|16,12|| align=right|4,124||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126020)||2001 YD61|| align=right|16,2|| align=right|2,465|| align=right|0,192|| align=right|3,29|| align=right|3,869||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126021)||2001 YG61|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,225|| align=right|2,50|| align=right|3,578||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126022)||2001 YU61|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,097|| align=right|7,56|| align=right|3,640||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126023)||2001 YX61|| align=right|16,2|| align=right|2,550|| align=right|0,125|| align=right|7,59|| align=right|4,071||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126024)||2001 YY62|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,022|| align=right|6,12|| align=right|3,685||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126025)||2001 YG63|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,091|| align=right|5,85|| align=right|4,230||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126026)||2001 YP63|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,124|| align=right|1,31|| align=right|3,741||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126027)||2001 YW63|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,035|| align=right|2,76|| align=right|3,473||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126028)||2001 YC64|| align=right|16,7|| align=right|2,324|| align=right|0,260|| align=right|1,22|| align=right|3,541||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126029)||2001 YQ64|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,209|| align=right|3,00|| align=right|3,526||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126030)||2001 YM65|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,118|| align=right|7,19|| align=right|3,778||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126031)||2001 YH66|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,132|| align=right|2,24|| align=right|4,162||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126032)||2001 YP66|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,227|| align=right|3,12|| align=right|3,577||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126033)||2001 YG67|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,137|| align=right|2,82|| align=right|3,501||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126034)||2001 YL67|| align=right|16,3|| align=right|2,325|| align=right|0,233|| align=right|2,36|| align=right|3,544||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126035)||2001 YY67|| align=right|14,7|| align=right|2,540|| align=right|0,143|| align=right|12,00|| align=right|4,048||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126036)||2001 YX68|| align=right|16,1|| align=right|2,460|| align=right|0,033|| align=right|4,31|| align=right|3,857||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126037)||2001 YA69|| align=right|15,4|| align=right|2,703|| align=right|0,029|| align=right|5,59|| align=right|4,443||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126038)||2001 YK69|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,128|| align=right|0,73|| align=right|3,698||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126039)||2001 YS69|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,181|| align=right|2,71|| align=right|3,606||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126040)||2001 YW69|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,025|| align=right|3,38|| align=right|3,813||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126041)||2001 YQ70|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,136|| align=right|2,01|| align=right|3,783||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126042)||2001 YB71|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,097|| align=right|14,34|| align=right|4,309||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126043)||2001 YE71|| align=right|14,9|| align=right|2,593|| align=right|0,245|| align=right|2,27|| align=right|4,174||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126044)||2001 YU71|| align=right|15,5|| align=right|2,718|| align=right|0,193|| align=right|14,09|| align=right|4,481||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126045)||2001 YD72|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,183|| align=right|3,51|| align=right|3,880||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126046)||2001 YH72|| align=right|16,8|| align=right|2,407|| align=right|0,170|| align=right|2,37|| align=right|3,734||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126047)||2001 YW72|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,118|| align=right|4,99|| align=right|4,101||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126048)||2001 YZ72|| align=right|15,9|| align=right|2,654|| align=right|0,064|| align=right|5,39|| align=right|4,323||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126049)||2001 YO74|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,107|| align=right|14,56|| align=right|4,385||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126050)||2001 YW74|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,061|| align=right|1,22|| align=right|3,555||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126051)||2001 YL75|| align=right|15,5|| align=right|2,927|| align=right|0,089|| align=right|1,71|| align=right|5,007||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126052)||2001 YS75|| align=right|16,5|| align=right|2,411|| align=right|0,093|| align=right|3,39|| align=right|3,744||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126053)||2001 YY76|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,164|| align=right|3,94|| align=right|3,696||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126054)||2001 YJ77|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,115|| align=right|7,75|| align=right|3,595||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126055)||2001 YD78|| align=right|17,1|| align=right|2,354|| align=right|0,081|| align=right|2,77|| align=right|3,610||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126056)||2001 YK79|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,181|| align=right|2,82|| align=right|3,627||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126057)||2001 YR79|| align=right|16,4|| align=right|2,454|| align=right|0,186|| align=right|2,50|| align=right|3,844||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126058)||2001 YX79|| align=right|15,9|| align=right|2,643|| align=right|0,193|| align=right|0,96|| align=right|4,296||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126059)||2001 YG80|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,096|| align=right|3,66|| align=right|3,711||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126060)||2001 YL80|| align=right|15,9|| align=right|2,666|| align=right|0,119|| align=right|1,93|| align=right|4,353||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126061)||2001 YX80|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,030|| align=right|2,52|| align=right|3,804||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126062)||2001 YE81|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,093|| align=right|0,89|| align=right|3,521||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126063)||2001 YH81|| align=right|15,1|| align=right|3,116|| align=right|0,119|| align=right|2,09|| align=right|5,499||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126064)||2001 YJ81|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,122|| align=right|2,44|| align=right|4,213||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126065)||2001 YL81|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,148|| align=right|4,27|| align=right|4,037||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126066)||2001 YU81|| align=right|15,7|| align=right|2,628|| align=right|0,039|| align=right|2,34|| align=right|4,261||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126067)||2001 YC82|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,144|| align=right|2,92|| align=right|3,720||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126068)||2001 YG82|| align=right|16,3|| align=right|2,767|| align=right|0,060|| align=right|5,55|| align=right|4,603||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126069)||2001 YK82|| align=right|16,1|| align=right|2,479|| align=right|0,027|| align=right|2,90|| align=right|3,903||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126070)||2001 YW82|| align=right|16,6|| align=right|2,328|| align=right|0,192|| align=right|5,11|| align=right|3,552||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126071)||2001 YL84|| align=right|16,3|| align=right|2,396|| align=right|0,126|| align=right|2,30|| align=right|3,709||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126072)||2001 YQ84|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,222|| align=right|2,21|| align=right|4,278||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126073)||2001 YZ84|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,010|| align=right|9,17|| align=right|4,116||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126074)||2001 YE85|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,081|| align=right|5,20|| align=right|4,607||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126075)||2001 YC86|| align=right|15,8|| align=right|2,604|| align=right|0,070|| align=right|2,43|| align=right|4,202||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126076)||2001 YV86|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,153|| align=right|2,00|| align=right|3,735||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126077)||2001 YX86|| align=right|15,5|| align=right|2,686|| align=right|0,168|| align=right|11,11|| align=right|4,402||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126078)||2001 YL87|| align=right|15,3|| align=right|2,469|| align=right|0,152|| align=right|5,26|| align=right|3,878||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126079)||2001 YZ87|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,138|| align=right|2,77|| align=right|4,040||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126080)||2001 YS88|| align=right|16,2|| align=right|2,416|| align=right|0,219|| align=right|3,57|| align=right|3,756||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126081)||2001 YE90|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,120|| align=right|7,61|| align=right|3,826||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126082)||2001 YH90|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,268|| align=right|3,74|| align=right|4,069||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126083)||2001 YX90|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,071|| align=right|5,50|| align=right|3,694||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126084)||2001 YB91|| align=right|17,0|| align=right|2,314|| align=right|0,198|| align=right|1,18|| align=right|3,519||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126085)||2001 YN93|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,205|| align=right|1,35|| align=right|3,474||MBA||18. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126086)||2001 YW94|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,188|| align=right|3,41|| align=right|3,636||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126087)||2001 YA95|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,133|| align=right|2,06|| align=right|4,134||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126088)||2001 YT95|| align=right|15,8|| align=right|2,257|| align=right|0,174|| align=right|7,17|| align=right|3,391||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126089)||2001 YA96|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,099|| align=right|6,45|| align=right|3,722||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126090)||2001 YC97|| align=right|16,7|| align=right|2,300|| align=right|0,193|| align=right|4,94|| align=right|3,489||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126091)||2001 YD101|| align=right|17,1|| align=right|2,394|| align=right|0,137|| align=right|2,43|| align=right|3,703||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126092)||2001 YR101|| align=right|16,2|| align=right|2,647|| align=right|0,097|| align=right|1,51|| align=right|4,306||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126093)||2001 YU101|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,239|| align=right|7,26|| align=right|4,050||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126094)||2001 YG102|| align=right|15,4|| align=right|2,861|| align=right|0,087|| align=right|2,74|| align=right|4,838||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126095)||2001 YM102|| align=right|15,5|| align=right|2,704|| align=right|0,115|| align=right|5,95|| align=right|4,446||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126096)||2001 YW103|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,035|| align=right|7,24|| align=right|4,113||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126097)||2001 YC104|| align=right|14,8|| align=right|2,672|| align=right|0,142|| align=right|12,41|| align=right|4,366||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126098)||2001 YE104|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,177|| align=right|3,07|| align=right|3,552||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126099)||2001 YF104|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,082|| align=right|5,06|| align=right|4,528||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126100)||2001 YQ105|| align=right|16,3|| align=right|2,578|| align=right|0,013|| align=right|1,73|| align=right|4,139||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126101)||2001 YO106|| align=right|16,4|| align=right|2,346|| align=right|0,069|| align=right|7,71|| align=right|3,593||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126102)||2001 YJ107|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,130|| align=right|1,70|| align=right|3,742||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126103)||2001 YT107|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,144|| align=right|3,48|| align=right|4,182||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126104)||2001 YB108|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,034|| align=right|14,87|| align=right|4,038||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126105)||2001 YK108|| align=right|16,2|| align=right|2,541|| align=right|0,185|| align=right|10,57|| align=right|4,050||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126106)||2001 YC109|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,111|| align=right|7,36|| align=right|3,525||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126107)||2001 YZ109|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,098|| align=right|16,23|| align=right|4,086||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126108)||2001 YA110|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,120|| align=right|6,43|| align=right|4,100||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126109)||2001 YB110|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,166|| align=right|5,38|| align=right|4,167||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126110)||2001 YZ110|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,136|| align=right|6,71|| align=right|3,531||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126111)||2001 YA111|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,075|| align=right|6,95|| align=right|3,598||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126112)||2001 YL111|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,113|| align=right|22,74|| align=right|4,170||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126113)||2001 YP111|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,055|| align=right|7,27|| align=right|3,449||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126114)||2001 YF112|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,126|| align=right|2,23|| align=right|3,657||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126115)||2001 YM112|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,229|| align=right|2,13|| align=right|3,553||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126116)||2001 YT113|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,156|| align=right|10,95|| align=right|4,230||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126117)||2001 YW113|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,167|| align=right|12,66|| align=right|4,052||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126118)||2001 YY113|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,125|| align=right|3,58|| align=right|3,724||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126119)||2001 YZ113|| align=right|15,2|| align=right|3,304|| align=right|0,199|| align=right|3,61|| align=right|6,005||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126120)||2001 YA115|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,176|| align=right|24,88|| align=right|3,694||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126121)||2001 YB115|| align=right|15,7|| align=right|2,722|| align=right|0,051|| align=right|7,07|| align=right|4,491||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126122)||2001 YP115|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,105|| align=right|5,50|| align=right|3,620||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126123)||2001 YR115|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,166|| align=right|4,42|| align=right|3,801||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126124)||2001 YO116|| align=right|16,6|| align=right|2,422|| align=right|0,184|| align=right|2,75|| align=right|3,768||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126125)||2001 YF118|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,215|| align=right|4,13|| align=right|3,723||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126126)||2001 YK119|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,155|| align=right|16,13|| align=right|4,230||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126127)||2001 YZ119|| align=right|15,9|| align=right|2,634|| align=right|0,258|| align=right|3,67|| align=right|4,275||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126128)||2001 YK120|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,214|| align=right|7,81|| align=right|3,631||MBA||20. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126129)||2001 YN120|| align=right|15,8|| align=right|2,675|| align=right|0,035|| align=right|15,53|| align=right|4,374||MBA||20. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126130)||2001 YY120|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,153|| align=right|14,16|| align=right|4,351||MBA||20. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126131)||2001 YJ122|| align=right|15,8|| align=right|2,227|| align=right|0,118|| align=right|5,65|| align=right|3,322||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126132)||2001 YP122|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,153|| align=right|5,92|| align=right|3,661||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126133)||2001 YD123|| align=right|16,5|| align=right|2,341|| align=right|0,115|| align=right|5,16|| align=right|3,580||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126134)||2001 YD124|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,109|| align=right|7,36|| align=right|3,696||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126135)||2001 YR124|| align=right|16,0|| align=right|2,292|| align=right|0,086|| align=right|5,87|| align=right|3,470||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126136)||2001 YC126|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,154|| align=right|4,40|| align=right|3,427||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126137)||2001 YJ126|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,155|| align=right|10,78|| align=right|4,290||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126138)||2001 YK126|| align=right|15,9|| align=right|2,631|| align=right|0,208|| align=right|4,57|| align=right|4,268||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126139)||2001 YD128|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,120|| align=right|13,23|| align=right|4,236||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126140)||2001 YG128|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,187|| align=right|7,34|| align=right|3,366||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126141)||2001 YP128|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,177|| align=right|6,62|| align=right|4,159||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126142)||2001 YK129|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,079|| align=right|12,62|| align=right|4,298||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126143)||2001 YZ129|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,119|| align=right|3,95|| align=right|4,122||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126144)||2001 YB130|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,068|| align=right|4,74|| align=right|3,342||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126145)||2001 YH132|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,139|| align=right|5,18|| align=right|3,448||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126146)||2001 YU132|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,116|| align=right|7,07|| align=right|3,646||MBA||20. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126147)||2001 YD134|| align=right|17,0|| align=right|2,230|| align=right|0,146|| align=right|3,48|| align=right|3,330||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126148)||2001 YV134|| align=right|14,4|| align=right|2,533|| align=right|0,251|| align=right|18,67|| align=right|4,031||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126149)||2001 YN135|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,024|| align=right|22,71|| align=right|4,208||MBA||20. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126150)||2001 YZ136|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,156|| align=right|7,73|| align=right|3,626||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126151)||2001 YZ137|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,208|| align=right|14,65|| align=right|4,308||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126152)||2001 YO138|| align=right|16,1|| align=right|2,530|| align=right|0,012|| align=right|14,61|| align=right|4,023||MBA||18. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126153)||2001 YN139|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,200|| align=right|3,82|| align=right|3,752||MBA||24. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126154)||2001 YH140|| align=right|5,4|| align=right|42,38|| align=right|0,142|| align=right|11,09|| align=right|276||CBW||18. prosince 2001||Palomar||C. A. Trujillo; M. E. Brown
|-
|(126155)||2001 YJ140|| align=right|7,3|| align=right|39,37|| align=right|0,292|| align=right|5,98|| align=right|247||PLT||20. prosince 2001||Palomar||C. A. Trujillo; M. E. Brown
|-
|(126156)||2001 YE149|| align=right|15,4|| align=right|2,429|| align=right|0,139|| align=right|6,98|| align=right|3,785||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126157)||2001 YG150|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,218|| align=right|6,27|| align=right|4,086||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126158)||2001 YN152|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,110|| align=right|7,15|| align=right|3,719||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(126159)||2001 YD157|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,044|| align=right|21,33|| align=right|4,407||MBA||20. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(126160)||2002 AF|| align=right|16,4|| align=right|2,736|| align=right|0,064|| align=right|5,00|| align=right|4,524||MBA||4. ledna 2002||Vicques||M. Ory
|-
|(126161)||2002 AK|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,082|| align=right|2,43|| align=right|3,625||MBA||4. ledna 2002||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(126162)||2002 AY|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,143|| align=right|4,56|| align=right|3,787||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126163)||2002 AM1|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,308|| align=right|5,64|| align=right|3,778||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126164)||2002 AO1|| align=right|16,8|| align=right|2,390|| align=right|0,129|| align=right|2,42|| align=right|3,694||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(126165)||2002 AX3|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,148|| align=right|2,80|| align=right|3,759||MBA||8. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(126166)||2002 AM4|| align=right|14,7|| align=right|2,625|| align=right|0,193|| align=right|32,86|| align=right|4,253||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126167)||2002 AL5|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,188|| align=right|12,25|| align=right|3,797||MBA||9. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(126168)||2002 AF6|| align=right|15,7|| align=right|2,767|| align=right|0,101|| align=right|2,62|| align=right|4,603||MBA||5. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126169)||2002 AR7|| align=right|15,1|| align=right|2,467|| align=right|0,105|| align=right|12,52|| align=right|3,875||MBA||2. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126170)||2002 AV7|| align=right|16,0|| align=right|2,588|| align=right|0,108|| align=right|2,25|| align=right|4,164||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126171)||2002 AU8|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,139|| align=right|6,86|| align=right|4,321||MBA||7. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126172)||2002 AZ8|| align=right|16,7|| align=right|2,529|| align=right|0,075|| align=right|3,76|| align=right|4,021||MBA||9. ledna 2002||Bohyunsan||Bohyunsan
|-
|(126173)||2002 AH9|| align=right|15,6|| align=right|2,724|| align=right|0,086|| align=right|2,69|| align=right|4,495||MBA||11. ledna 2002||Farpoint||G. Hug
|-
|(126174)||2002 AA10|| align=right|15,9|| align=right|2,569|| align=right|0,182|| align=right|2,74|| align=right|4,117||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126175)||2002 AN10|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,171|| align=right|1,41|| align=right|3,795||MBA||4. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126176)||2002 AQ10|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,217|| align=right|2,52|| align=right|3,710||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126177)||2002 AP12|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,157|| align=right|9,78|| align=right|3,818||MBA||10. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(126178)||2002 AW13|| align=right|15,8|| align=right|2,544|| align=right|0,166|| align=right|1,72|| align=right|4,058||MBA||12. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126179)||2002 AY13|| align=right|16,0|| align=right|2,654|| align=right|0,101|| align=right|2,42|| align=right|4,322||MBA||12. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126180)||2002 AC14|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,164|| align=right|14,96|| align=right|4,374||MBA||12. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126181)||2002 AB16|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,230|| align=right|5,04|| align=right|4,596||MBA||4. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126182)||2002 AC18|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,154|| align=right|9,71|| align=right|4,131||MBA||8. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126183)||2002 AS18|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,184|| align=right|6,99|| align=right|3,885||MBA||8. ledna 2002||Needville||Needville
|-
|(126184)||2002 AS19|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,068|| align=right|5,45|| align=right|4,173||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126185)||2002 AH20|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,122|| align=right|8,32|| align=right|4,301||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126186)||2002 AU20|| align=right|15,8|| align=right|2,670|| align=right|0,016|| align=right|12,48|| align=right|4,363||MBA||7. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126187)||2002 AA21|| align=right|14,5|| align=right|2,279|| align=right|0,215|| align=right|20,98|| align=right|3,440||MBA||7. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126188)||2002 AK21|| align=right|14,1|| align=right|2,346|| align=right|0,226|| align=right|24,34|| align=right|3,592||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126189)||2002 AH22|| align=right|16,6|| align=right|2,361|| align=right|0,100|| align=right|2,10|| align=right|3,627||MBA||9. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126190)||2002 AK22|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,164|| align=right|8,25|| align=right|3,877||MBA||7. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126191)||2002 AN23|| align=right|16,4|| align=right|2,373|| align=right|0,158|| align=right|4,49|| align=right|3,654||MBA||15. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126192)||2002 AR23|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,089|| align=right|7,67|| align=right|4,082||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126193)||2002 AG26|| align=right|16,6|| align=right|2,567|| align=right|0,125|| align=right|9,28|| align=right|4,113||MBA||9. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126194)||2002 AL30|| align=right|16,7|| align=right|2,389|| align=right|0,086|| align=right|3,55|| align=right|3,692||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126195)||2002 AQ32|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,142|| align=right|4,22|| align=right|4,271||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126196)||2002 AO33|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,220|| align=right|3,60|| align=right|3,621||MBA||7. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126197)||2002 AC36|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,145|| align=right|1,49|| align=right|3,610||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126198)||2002 AG36|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,039|| align=right|6,32|| align=right|3,489||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126199)||2002 AB37|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,113|| align=right|3,64|| align=right|4,134||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126200)||2002 AQ37|| align=right|15,7|| align=right|2,568|| align=right|0,173|| align=right|4,17|| align=right|4,114||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126201)||2002 AP38|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,068|| align=right|1,63|| align=right|4,223||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126202)||2002 AD39|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,136|| align=right|5,43|| align=right|3,747||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126203)||2002 AL40|| align=right|16,6|| align=right|2,455|| align=right|0,137|| align=right|2,03|| align=right|3,845||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126204)||2002 AO40|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,191|| align=right|12,20|| align=right|4,254||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126205)||2002 AQ40|| align=right|16,8|| align=right|2,361|| align=right|0,183|| align=right|1,07|| align=right|3,628||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126206)||2002 AU40|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,138|| align=right|4,02|| align=right|4,174||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126207)||2002 AS41|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,038|| align=right|1,52|| align=right|4,620||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126208)||2002 AK42|| align=right|16,7|| align=right|2,428|| align=right|0,144|| align=right|2,79|| align=right|3,782||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126209)||2002 AQ42|| align=right|15,8|| align=right|2,457|| align=right|0,117|| align=right|9,46|| align=right|3,851||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126210)||2002 AV42|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,084|| align=right|2,18|| align=right|3,634||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126211)||2002 AD43|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,078|| align=right|4,13|| align=right|3,823||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126212)||2002 AY43|| align=right|15,6|| align=right|2,662|| align=right|0,023|| align=right|7,17|| align=right|4,342||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126213)||2002 AC44|| align=right|16,6|| align=right|2,432|| align=right|0,208|| align=right|3,95|| align=right|3,791||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126214)||2002 AW45|| align=right|17,1|| align=right|2,529|| align=right|0,072|| align=right|14,70|| align=right|4,021||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126215)||2002 AR46|| align=right|16,2|| align=right|2,693|| align=right|0,043|| align=right|6,39|| align=right|4,419||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126216)||2002 AU46|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,057|| align=right|3,29|| align=right|4,487||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126217)||2002 AH47|| align=right|17,3|| align=right|2,352|| align=right|0,161|| align=right|1,47|| align=right|3,607||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126218)||2002 AC48|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,087|| align=right|8,06|| align=right|4,165||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126219)||2002 AR48|| align=right|15,2|| align=right|2,912|| align=right|0,078|| align=right|1,10|| align=right|4,967||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126220)||2002 AS48|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,040|| align=right|4,84|| align=right|4,485||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126221)||2002 AD49|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,038|| align=right|3,43|| align=right|4,427||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126222)||2002 AQ49|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,157|| align=right|0,45|| align=right|3,795||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126223)||2002 AR49|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,081|| align=right|13,63|| align=right|4,091||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126224)||2002 AQ50|| align=right|16,9|| align=right|2,390|| align=right|0,246|| align=right|4,09|| align=right|3,694||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126225)||2002 AR51|| align=right|16,0|| align=right|2,536|| align=right|0,171|| align=right|15,33|| align=right|4,037||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126226)||2002 AU51|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,217|| align=right|2,38|| align=right|3,632||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126227)||2002 AB52|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,071|| align=right|5,49|| align=right|4,207||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126228)||2002 AO53|| align=right|16,0|| align=right|2,705|| align=right|0,126|| align=right|12,51|| align=right|4,448||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126229)||2002 AF55|| align=right|16,9|| align=right|2,328|| align=right|0,254|| align=right|3,46|| align=right|3,552||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126230)||2002 AV55|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,070|| align=right|5,51|| align=right|4,656||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126231)||2002 AY55|| align=right|15,7|| align=right|2,856|| align=right|0,086|| align=right|0,95|| align=right|4,826||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126232)||2002 AK56|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,086|| align=right|13,80|| align=right|4,289||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126233)||2002 AC58|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,203|| align=right|1,90|| align=right|3,999||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126234)||2002 AQ58|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,027|| align=right|13,85|| align=right|4,151||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126235)||2002 AY58|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,117|| align=right|1,83|| align=right|3,711||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126236)||2002 AC59|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,161|| align=right|8,15|| align=right|4,037||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126237)||2002 AS59|| align=right|14,8|| align=right|2,792|| align=right|0,240|| align=right|13,39|| align=right|4,664||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126238)||2002 AJ60|| align=right|16,6|| align=right|2,393|| align=right|0,203|| align=right|1,65|| align=right|3,701||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126239)||2002 AT60|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,103|| align=right|4,14|| align=right|3,730||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126240)||2002 AY61|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,191|| align=right|12,64|| align=right|4,439||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126241)||2002 AL62|| align=right|15,3|| align=right|2,774|| align=right|0,233|| align=right|9,58|| align=right|4,621||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126242)||2002 AX62|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,238|| align=right|11,00|| align=right|4,150||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126243)||2002 AB64|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,216|| align=right|13,31|| align=right|4,561||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126244)||2002 AQ66|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,285|| align=right|4,78|| align=right|4,117||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126245)||2002 AY66|| align=right|16,6|| align=right|2,234|| align=right|0,206|| align=right|3,32|| align=right|3,339||MBA||13. ledna 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(126246)||2002 AB67|| align=right|15,3|| align=right|2,800|| align=right|0,046|| align=right|6,73|| align=right|4,684||MBA||9. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(126247)||2002 AL67|| align=right|16,1|| align=right|2,452|| align=right|0,075|| align=right|9,67|| align=right|3,839||MBA||9. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(126248)||2002 AO67|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,177|| align=right|3,76|| align=right|3,689||MBA||9. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(126249)||2002 AP67|| align=right|16,6|| align=right|2,453|| align=right|0,230|| align=right|1,38|| align=right|3,841||MBA||9. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(126250)||2002 AS69|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,105|| align=right|7,35|| align=right|3,474||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek